Кандырин, Николай Иванович (Кондырин; 1884—1936) — участник Белого движения на Юге России, первопоходник, генерал-майор.
 Кандырин, Юрий Владимирович (род. 1944) — советский специалист в области радиоприемных устройств.